Саткхира:

 Саткхира — город и муниципалитет на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Саткхира — округ на юго-западе Бангладеш, в области Кхулна.